Richwoods ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Richwoods (Clark County, Arkansas)
 Richwoods (Lawrence County, Arkansas)
 Richwoods (Illinois)
 Richwoods (Missouri)
 Richwoods (Tennessee)
Weiteres:
 Richwood Hall, Bauwerk in West Virginia

Siehe auch:
 Richwood